Alexeï Petrov (1937-2009), cycliste soviétique
 Alexeï Petrov (1962-), homme d'affaires bulgare
 Alekseï Petrov (1974-), haltérophile russe